Тронцано-Лаго-Маджоре () — коммуна в Италии, располагается в провинции Варесе области Ломбардия.

Население составляет 257 человек (2008 год), плотность населения составляет 23 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 21010. Телефонный код — 0332.

В коммуне имеются  и , освящённый в честь святого первомученика Стефана.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики